The Girl of My Heart – film del 1915 diretto da Leedham Bantock
 The Girl of My Heart – film del 1920 diretto da Edward LeSaint